Cassirer est un nom de famille porté par :

 Bruno Cassirer (1872-1941), éditeur, galeriste et éleveur de chevaux allemand ;
 Ernst Cassirer (1874-1945), philosophe allemand, naturalisé suédois ;
 Paul Cassirer (1871-1926) est un marchand d'art, éditeur et critique d'art allemand ; 
 Richard Cassirer (1868-1925), neurologue allemand.